M91 ou M-91 peut désigner :

Domaine militaire et armes 
 BNS Sagar (M91), un dragueur de mines de la Marine bangladaise ;
 Pleter M-91, un pistolet-mitrailleur croate ;
 Zagi M-91, un pistolet-mitrailleur croate ;
 Zastava M91, un fusil de précision serbe.

Sciences 
Astronomie
 M91, une galaxie spirale de la constellation de la Chevelure de Bérénice.

Médecine
 Ostéochondrite juvénile de la hanche et du bassin, d'après la Classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres